Stürmer, német családnév
 Der Stürmer, 1923 és 1945 között kiadott nemzetiszocialista újság